Кубок маршала Тито 1981/1982 () — 34-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1981/1982
Спорт в Югославии в 1981 году
Спорт в Югославии в 1982 году
Югославия